Михаил-Кюеле — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Михаил-Кюеле — озеро, северо-восточнее оз.Петька-Талалах, Республика Саха (Якутия), координаты 68°47' с. ш. 151°53' в. д.
 Михаил-Кюеле — озеро, между р. Мыннийыкы и р. Уюлу, Республика Саха (Якутия), координаты 64°16' с. ш. 142°46' в. д.
 Михаил-Кюеле — озеро, в правобережье р. Рассоха, Республика Саха (Якутия), координаты 69°16' с. ш. 153°54' в. д.

См. также 
 Михаил-Юряге

Примечания